Мопа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Мопа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер